Chandelle :

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une chandelle standard est un objet astronomique de luminosité connue, ce qui permet de déterminer les distances en astronomie extragalactique et en cosmologie.

Botanique 

 Une chandelle, appelée aussi quille, est la partie cassée d'un chablis, restant sur pied (l'équivalent de  en anglais).
 La chandelle (Arum maculatum) est une plante hémicryptophyte des sous-bois européens, de la famille des Aracées.
 On appelle aussi chandelle la fleur de Pachystachys lutea, un arbuste de la famille des Acanthacées.

Pyrotechnie 
 Une chandelle est un tube, en général en carton, dans lequel des bombettes ou comètes sont insérées l'une au-dessus de l'autre.

Réparation automobile 
 Une chandelle permet à un opérateur de maintenir un véhicule en hauteur après avoir effectué le levage au moyen d'un cric.

Culture et société

Architecture 
 Une chandelle est un petit poteau, qui peut aussi être appelé chandelier.

Développement personnel 
 La chandelle est une des postures les plus importantes du hatha yoga.

Histoire 
 Une chandelle était un moyen d'éclairage à mèche et combustible solide contenu dans un jonc, aujourd'hui abandonné au profit de la bougie ; on la plaçait dans un chandelier.

Jeux 
 La chandelle est un jeu d'enfants également appelé jeu du mouchoir ou le facteur n'est pas passé.

Musique 
 Chandelle est une chanson de l'album de Francis Cabrel Carte postale.

Sports 
 En aéronautique, la chandelle est une manœuvre de voltige.
 En football et en rugby à XV, une chandelle est un coup de pied botté (la distance parcourue par le ballon étant inférieure à la hauteur de lancer) de manière à passer au-dessus de la défense adverse.
En kayak ou en canoë une chandelle consiste enfoncer la pointe arrière de l’enbarquation dans l’eau.

Locutions 
 Plusieurs locutions françaises font référence à la chandelle. « Brûler la chandelle par les deux bouts » signifie gaspiller son patrimoine. « Le jeu n'en vaut pas la chandelle » se dit d'une séance de jeu ennuyeuse ou, par extension, d'une activité sans profit. « Tenir la chandelle » signifie assister à une relation sexuelle sans y prendre part, comme le faisaient souvent les domestiques pour leurs maîtres avant l'éclairage moderne.

Notes et références